HUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hukuntsi (Botswana)